Itaperuçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itaperuçu (ort), Paraná, 
 Itaperuçu (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar